Карьков:

 Карьков, Геннадий Александрович (1930—1994) — преступник, вор в законе по прозвищу «Монгол».
 Карьков, Дмитрий Анатольевич (род. 1966) — советский и российский футболист.